Полина Владимировна Медве́дева (род. 29 сентября 1960) — советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр. Заслуженная артистка РФ (1998).

Биография 
Полина Медведева родом из Львова, окончила Белорусское хореографическое училище; в 1977 году поступила в Школу-студию МХАТ (курс Олега Ефремова), которую окончила в 1982 году. Дипломный спектакль "Дни Турбиных" (постановка Николая Скорика), в котором oдни из лучших своих ролей также сыграли Дмитрий Брусникин, Александр Феклистов, Елена Майорова и Роман Козак, вошёл в репертуар театра.

В 1985 году была принята в труппу Московского Художественного театра, после его раздела в 1987 году стала актрисой МХТ им. Чехова. Играла во многих спектаклях, поставленных Олегом Ефремовым, в том числе Аню в «Вишнёвом саде» и Ирину в «Трёх сёстрах» А. П. Чехова, Софью в «Горе от ума» А. С. Грибоедова.

Одновременно Полина Медведева выступала на сцене Театра п/р Олега Табакова, где играла леди Крум в «Аркадии» Т. Стоппарда, Сибиллу «Синхрон» Т. Хюрлимана и Кору Талл в спектакле «Когда я умирала» по песе У. Фолкнера, Анну в пьесе Д. Элдриджа «Под небом голубым».

В Мастерской Петра Фоменко Медведева играла Тетушку в «Гедде Габлер» Г. Ибсена.

В кино Полина Медведева дебютировала в 1978 году, сыграв школьницу Клаву в фильме И. Добролюбова «Расписание на послезавтра».

В последние годы ушла из МХТ и работает как режиссёр.

Творчество

Театральные работы 
МХАТ и МХТ им. Чехова
  — «Валентин и Валентина» М. Рощина. Постановка О. Ефремова — Валентина (ввод)
  — «Эшелон» М. Рощина — Катя (ввод)
  — «Дни Турбиных» М. Булгакова — Елена
  — «Бал при свечах» по мотивам романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Постановка В. Прудкина — Маргарита (ввод)
  — «Кроткая» по Ф. М. Достоевскому. Постановка Л. Додина — Она (ввод)
  — «Перламутровая Зинаида» М. Рощина. Постановка О. Ефремова — Сюзанна 
  — «Московский хор» Л. Петрушевской. Постановка О. Ефремова — Оля
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова. Постановка О. Ефремова — Аня
  — «Олень и шалашовка» А. Солженицына. Постановка О. Ефремова — Соймина
  — «Горе от ума» А. С. Грибоедова. Постановка О. Ефремова — Софья Павловна
  — «Новый американец» С. Довлатова. Постановка П. Штейна — Лена
  — «Маскарад» М. Ю. Лермонтова. Постановка Н. Шейко — Нина
  — «Три сестры» А. П. Чехова. Постановка О. Ефремова — Ирина
  — «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира — Титания
  — «Сирано де Бержерак» — Роксана
  — «Девушки битлов» С. Волынца. Постановка А. Марина — Люси
  — «Старосветские помещики» по Н. В. Гоголю. Постановка М. Карбаускиса — Пульхерия Ивановна
  — «Иванов» А. П. Чехова. Постановка Ю. Бутусова — Зинаида Савишна Лебедева
  — «Письмовник» М. Шишкина. Постановка М. Брусникиной — мать Саши
  — «Каренин» В. Сигарева по мотивам романа Л. Толстого «Анна Каренина». Постановка В. Мейкшанса — Лидия Ивановна
  — «Жаворонок» Ж. Ануя — Кошон
  — «Свидетель обвинения» А. Кристи. Постановка Мари-Луиз Бишофберже — Джанет Маккензи
  — «Удивительное путешествие кролика Эдварда» Кейт ДиКамилло. Постановка Г. Черепанова — Пелегрина и Реставратор кукол Люциана Кларк

Театра п/р Олега Табакова
 «Аркадия» Т. Стоппарда — Леди Крум
 «Синхрон» Т. Хюрлимана — Сибилла
 «Когда я умирала» У. Фолкнера — Кора Талл, соседка Адди
 «Под небом голубым» Д. Элдриджа — Анна

Мастерской Петра Фоменко
  — «Гедда Габлер» по Г. Ибсену. Постановка М. Карбаускиса — Тетя Юли

Режиссёрские работы 
  — «Одинокие» по пьесе Г. Гауптмана на Новой сцене МХТ им. А.П. Чехова.
  — «Дневник последнего дня» по пьесе Ольги Погодиной-Кузминой «Сердце Нижинского. Хроники апокалипсиса» на Камерной сцене в Киевском Театре им. Ивана Франко - совместный украино-израильский проект.
  — «Привидения» по пьесе Г. Ибсена в Киевской мастерской театрального искусства «Созвездие».
2019 — «Снег в апреле», инсценировка Полины Медведевой по повести Теннесси Уильямса «Римская весна миссис Стоун» в Киевском академическом Театре на Подоле.
2021 — «Убить нельзя расстаться», по пьесе Даниэля Глаттауэра «Волшебное упражнение» в Киевском академическом Театре на Подоле.

Работы на телевидении 
 1983 — «Героини пьес Островского» (телеспектакль) — Полина и Лариса («Бесприданница»)
 1984 — «Повести Белкина. Метель» А. С. Пушкина (телеспектакль). Режиссёр П. Фоменко — Марья Гавриловна (главная роль)-
 1995 — «Мечтательница» по мотивам повести Ф. М. Достоевского «Неточка Незванова» (телеспектакль)

Фильмография 
  — Расписание на послезавтра — Клава
  — Человек из страны Грин — Элли, младшая дочь Футроза
  — Среди тысячи дорог — Вероника Веснина (главная роль)
  — Перед самим собой — Фанни
  — На исходе ночи (Im Morgengrauen — СССР, ГДР) — Эмма
  — Когда наступит день — Полина
  — Чаша терпения (в титрах: Н.Медведева)
  — Портрет мадемуазель Таржи — Клерета
  — Милостивые государи — Мария Денисовна
  — За кулисами — Виолетта Сокольская
  — Врачебная тайна — Людмила Брагинская
  — Управа — Маша

Примечания

Ссылки 
http://www.mxat.ru/actors/medvedeva/9044/

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова